Лору — власна назва.

Топоніми

Лору (Португалія) — парафія.

Лору (Франція) — муніципалітет.